Дульский — фамилия.

Известные носители:
 Дульский, Василий Михайлович (1918—1993) — валторнист и дирижёр, заслуженный артист РСФСР.
 Дульский, Пётр Максимилианович (1879—1956) — искусствовед и педагог.

См. также 
 Дольский